al-Maluf, Maluf o Mallouf és el cognom d'una família libanesa que ha donat diversos literats:

 Nasif al-Maluf (1823-1865)
 Luwis al-Maluf (1867-1947)
 Isa Iskandar al-Maluf (1869-1956)
 Yusuf Numan al-Maluf (1870-1956)
 Amin Fahd al-Maluf (1871-1943)
 Kaysar Ibrahim al-Maluf (1874-1961)
 Djamil al-Maluf (1879-1950)
 Mishail al-Maluf (1889-1942)
 Djurdj Hassun Maluf (1893-1965)
 Fawzi al-Maluf (1899-1930)
 Shafik al-Maluf (1905-1976)

Escriptors libanesos